KPC Carbapenemase producerende Klebsiella pneumoniae
 kpc Kiloparsec
 Kosovo Protection Corps
 Katholiek Pedagogisch Centrum